Ю́жный души́тель () — это прозвище, которое дали СМИ, а позднее и полиция нескольким серийным убийцам, действовавшим в основном с 1980-х по 1990-е годы в Южном Лос-Анджелесе.

Серийные убийцы 
 Луис Крэйн, действовал с 1985 по 1987 годы. Убил не менее 4 человек.
 Майкл Хьюз, действовал с 1985 по 1993 годы. Убил не менее 7 человек.
 Айвен Хилл, действовал с 1986 по 1994 годы. Убил не менее 9 человек.
 Лонни Франклин, действовал с 1985 по 1988 и с 2002 по 2007 годы. Убил не менее 10 человек.
 Честер Тернер, действовал с 1987 по 1998 годы. Убил не менее 13 человек.
 Джон Томас, действовал с 1972 по 1986 год. Убил не менее 7 человек.

Прозвища преступников